Oost steht für:

 Oost, ein Ort auf der Insel Texel in der niederländischen Provinz Noord-Holland
 Oost (Eijsden-Margraten), eine ehemalige Gemeinde auf dem Gebiet der Gemeinde Eijsden-Margraten, Provinz Limburg, Niederlande 
 das Schloss Oost, Kasteel Oost bei Valkenburg, Provinz Limburg, mit Butler-Akademie

Oost ist der Familienname folgender Personen:

 Dominique van Oost (1677–1738), französischer Maler
 Gert Oost (1942–2009), niederländischer Musikwissenschaftler und Komponist
 Jakob van Oost der Ältere († 1671), flämischer Maler
 Jakob van Oost der Jüngere (1637–1713), flämischer Maler
 John van der Oost (* 1958), niederländischer Mikrobiologe
 Maxime Van Oost (* 1999), belgischer Hockeyspieler

Siehe auch:

 Groote Oost 
 Ohst
 Oosten
 Ost (Begriffsklärung)